Sparta Prague Open 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в чешском городе Прага на кортах Tennis Club Sparta Prague параллельно турниру WTA в Риме.

Соревнования проводились 7 — 15 мая.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Петра Квитова (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Магдалена Рыбарикова выигрывает свой 5й титул на соревнованиях женского тура федерации.
 Петра Квитова уступает свой 3й финал на соревнованиях федерации.

Парный разряд

Факты 
 Петра Цетковская выигрывает свой 1й титул в сезоне и 23й за карьеру на соревнованиях женского тура федерации.
 Михаэлла Крайчек выигрывает свой 1й титул в сезоне и 6й за карьеру на соревнованиях женского тура федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Sparta Prague Open

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

Чехии
Теннис
Май 2011 года
2011